NGC 6788 (другие обозначения — PGC 63214, ESO 184-67, AM 1922-550, IRAS19227-5503) — галактика в созвездии Телескоп.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6788
Телескоп (созвездие)